RMNZ steht für:

 Recorded Music New Zealand, siehe Recorded Music NZ, gemeinnützige Handelsgesellschaft für Musik in Neuseeland
 Retail Meat New Zealand, gemeinnützige Handelsgesellschaft für Fleisch in Neuseeland

Abkürzung